1185 км, 1185-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1185 км — прежнее название населённого пункта 907 км (Кировская область) (тип: железнодорожная казарма) в Оричевском районе Кировской области.
 1185 км — остановочный пункт, Горьковская железная дорога (Удмуртская Республика). Код 275757.